

Музыка 
 Gravity — одиннадцатый альбом поп-группы Westlife.
 Gravity — десятый альбом металкор-группы Caliban.
 «Gravity» — песня американского певца Джона Мейера.
 «Gravity» — песня в исполнении украинской певицы Златы Огневич.
 «Gravity» — сингл DJ Fresh при участии Элла Эйр.
 «Gravity» — песня американской группы Hollywood Undead.
 «Gravity» — шестой альбом металкор-группы Bullet For My Valentine.

Прочее 
 Gravity — южнокорейская компания, разработчик компьютерных игр.

См. также